Богистон, или Богистан () — топоним таджикского происхождения, означающий земля садов:

 Богистон — посёлок в Бустонликском районе Узбекистана.
 Богистон — село в Раштском районе Таджикистана.